Världsmästerskapet i curling för damer 2018 (officiellt Ford World Women's Curling Championship) avgjordes i North Bay Memorial Gardens i North Bay, Ontario, Kanada den 17–25 mars. Mästerskapet var det 40:e i ordningen och det var den 15:e gången som Kanada arrangerade tävlingarna. Deltagande lag var 13 stycken mot tidigare 12.

TV-sändningar 
Från Sverige följdes tävlingarna säkrast på Eurosport.

Kvalificerade lag 
 Värdland

 Ett lag från amerikanska zonen
 
 Åtta lag från 2017 års europamästerskap

 Tre lag från 2017 års pacific-asiatiska mästerskap

Deltagare

Grundomgångar 
I grundomgången möter alla 13 lag varandra, d.v.s. varje lag spelar 12 omgångar. De sex främsta lagen går till slutspel. Av dessa går de två främsta lagen i grundomgången direkt till semifinal, medan de övriga fyra lagen spelar varsin kvalmatch om resterande två platser i semifinalen.

Tabell 

Slutställning i grundspelet

Resultat 
Alla rundor spelas efter Eastern Daylight Time  (UTC –4).

Runda 1
Lördag 17 mars, 14:00

Runda 2
Lördag 17 mars, 19:00

Runda 3
Söndag 18 mars, 09:00

Runda 4
Söndag 18 mars, 14:00

Runda 5
Söndag 18 mars, 19:00

Runda 6
Måndag 19 mars, 09:00

Runda 7
Måndag 19 mars, 14:00

Runda 8
Måndag 19 mars, 19:00

Runda 9
Tisdag 20 mars, 09:00

Runda 10
Tisdag 20 mars, 14:00

Runda 11
Tisdag 20 mars, 19:00

Runda 12
Onsdag 21 mars, 09:00

Runda 13
Onsdag 21 mars, 14:00

Runda 14
Onsdag 21 mars, 19:00

Runda 15
Torsdag 22 mars, 09:00

Runda 16
Torsdag 22 mars, 14:00

Runda 17
Torsdag 22 mars, 19:00

Runda 18
Fredag 23 mars, 09:00

Runda 19
Fredag 23 mars, 14:00

Runda 20
Fredag 23 mars, 19:00

Slutspel

Kvalspel
Lördag 24 mars, 09:00

Semifinal 1

Semifinal 2
Lördag 24 mars, 19:00

Bronsmatch
Söndag 25 mars, 10:00
Sunday, March 25, 10:00

Final
Söndag 25 mars, 15:00

Vinnare

Externa länkar 
 WCF, officiell hemsida

Curlingtävlingar
2018 i Kanada
Curling i Kanada
Sportevenemang i Kanada
Sportåret 2018